Die Abkürzung CZJ steht für:
 FC Carl Zeiss Jena, ein Fußballverein in Deutschland
 Carl Zeiss Jena, ein deutsches Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie
 Catherine Zeta-Jones, eine britische Schauspielerin

CZJ